Regeer ist der Familienname folgender Personen:

 Arend Regeer (* 1974), niederländischer Fußballspieler
 Youri Regeer (* 2003), niederländischer Fußballspieler